Frederick Henry, prénom en anglais de Frédéric-Henri d'Orange-Nassau (1584-1647), un prince d'Orange ;
 Frederick Henry Royce (1863–1933), un mécanicien anglais pionnier de l'histoire de l'automobile, cofondateur de la marque automobile Rolls-Royce.
 Frederick Bernard Henry (1943-), évêque du diocèse catholique de Calgary depuis 1998.

Voir aussi
Baie Frederick Henry, une baie du sud-est de la Tasmanie.